Springstead steht für:
 Springstead (Wisconsin), Ortschaft im Iron County (Wisconsin), US-Bundesstaat Wisconsin

Springstead ist der Familienname folgender Personen:
 Frank W. Springstead (1918–1988), US-amerikanischer Geschäftsmann und Namensgeber der F.W. Springstead High School in Spring Hill, Florida
 Marty Springstead (1937–2012), US-amerikanischer Baseball-Unparteiischer
 Velma Springstead (1906–1927), kanadische Leichtathletin
 Deborah Springstead Ford (* 1954), US-amerikanische Fotografin